Ceahlău bezeichnet

 Ceahlău (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț in Rumänien
 Masivul Ceahlău, ein Gebirgsmassiv in Rumänien, Teil der Ostkarpaten
 Nationalpark Ceahlău, einen Nationalpark in Rumänien